Желе́зный крест (символ «✠», ) — военный орден, учреждённый в 1813 году в королевстве Пруссия и затем вручавшийся в Германской империи и нацистской Германии (до 1945 года). Орден был учреждён Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 года как награда военным, отличившимся в освободительной войне против наполеоновской оккупации (в немецкой традиции — составная часть войны шестой коалиции). Орден вручался всем категориям военнослужащих вне зависимости от ранга или сословия. Награждение орденом происходило последовательно от низшей степени к высшей. Награждения орденом возобновлялись во время франко-прусской, Первой мировой и Второй мировой войн.

История

История создания 
Эскиз ордена был выполнен собственноручно королём Фридрихом Вильгельмом III, окончательную версию разработал известный немецкий архитектор и художник К. Ф. Шинкель.

Орден был учреждён 10 марта 1813 года в день рождения умершей в возрасте 34 лет королевы Пруссии Луизы Мекленбург-Стрелицкой, вдохновительницы Освободительной войны в Германии.

Форма Железного креста была умышленно выбрана так, чтобы напоминать крест Тевтонского ордена. В противоположность другим наградам, Железный крест намеренно изготавливался без большого количества драгоценных металлов — это было обычное железо в серебряной оправе. Железо, из которого выполнялся орден, должно было отражать дух того времени: Пруссия, собирая средства для финансирования освободительной войны с Наполеоном, выменивала у зажиточных и знатных граждан украшения из драгоценного металла на простые стальные (один из лозунгов: Золото для защиты, железо — для чести ()).

Железный крест был первой европейской наградой, которая вручалась вне зависимости от чина, звания или сословия, но только за боевые подвиги, что сильно повысило её популярность.

В нижней части креста всегда указывался год учреждения данной версии ордена (1813, 1870 год, 1914 год или 1939 год). В 1813 году верхний луч креста украшали инициалы короля Фридриха Вильгельма III (FW), в центре ордена находилась дубовая ветвь. В 1871 и 1914 годах в центре находились инициалы соответственно кайзеров Вильгельма I и Вильгельма II, а в верхней части — стилизованная прусская королевская корона. Восстанавливая орден в 1939 году, Адольф Гитлер приказал вместо своих инициалов добавить в центр ордена свастику, чтобы показать, что национал-социалистическое государство является основой этой награды.

Немецкие генерал-фельдмаршалы Блюхер (31 августа 1813 года) и Гинденбург (9 декабря 1916 года) за свои выдающиеся заслуги были награждены особой, специально для них учреждённой степенью ордена. Эта награда представляла собой золотую восьмиконечную звезду с наложенным в центре знаком Большого креста. Так как эти звёзды вручались лишь дважды, они носят собственные имена «Звезда Блюхера» () и «Звезда Гинденбурга» ().

Орден возобновлялся в 1870, 1914 и 1939 годах. С 1819 года он стал государственным символом сначала Пруссии, а затем и Германии.

Первые награждения 

С 1813 по 1918 года существовали 4 степени ордена:
 Железный Крест 2-го класса ()
 Железный Крест 1-го класса ()
 Большой Крест железного креста ()
 Звезда Большого креста Железного Креста ()

Орден вручался на чёрной орденской ленте с белой окантовкой. Тем награждённым, которые получали его не за боевые заслуги, он вручался на белой ленте с чёрной окантовкой.

Большим Крестом награждались только высшие офицеры немецкой армии. В качестве исключения Фридрих Вильгельм III наградил Большим Крестом шведского кронпринца Карла Юхана — бывшего наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота.

Интересен также и Знак отличия Железного креста, учреждённый королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом в 1813 году для награждения частей русской гвардии, отличившихся в сражении под Кульмом 17 августа 1813 года. Знаки, специально изготовленные в Пруссии, были розданы личному составу гвардейских частей в апреле 1816 года. Для солдат знаки изготавливались из жести, выдано 11 120 крестов.

Железный Крест не вручался во время Австро-прусской войны 1866 года, так как она рассматривалась как гражданская.

Награждения 1870—1871 
Во время Франко-прусской войны орден был восстановлен 19 июля 1870 прусским королём Вильгельмом I.

Награждения 1914—1918 

К началу Первой мировой войны германский император Вильгельм II вновь восстановил орден 5 августа 1914 г. В последующие годы Железный Крест вручался так часто, что это отрицательно отразилось на его высоком статусе. Во время Первой мировой войны было вручено около 5 млн. Железных Крестов 2-й степени и 218 тыс. — 1-й степени. Формально будучи наградой Пруссии, орден фактически превратился в общегерманскую награду, так как император, по совместительству король Пруссии, вручал его не только прусским подданным.

После установления в Германии Веймарской республики было принято решение об упразднении всех прежних орденов (хотя ношение уже врученных не возбранялось) и отказе от учреждения новых.

Награждения 1939—1945 

К началу Второй мировой войны Адольф Гитлер в последний раз восстановил орден (но уже не как прусскую, а как общегерманскую награду). Железный крест стал толще, на него добавили надпись «1939» на нижнем луче лицевой стороны (на тыльной стороне осталась надпись «1813») и свастику в центре. Была введена рыцарская степень железного креста. Он носился не на традиционной чёрно-белой (цветов прусского флага), а на чёрно-бело-красной (цветов нацистского флага) орденской ленте.

Приказом за № 102 ч.849 от 10 июня 1940 года введены 6 степеней ордена:
 Железный крест 2-го класса ()
 Железный крест 1-го класса ()
 Рыцарский крест железного креста ()
 Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями ()
 Большой крест железного креста ()
 Звезда Большого креста железного креста или Железный крест с золотыми лучами ()

В следующие годы появились новые степени ордена:

 Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями и мечами ()
 Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами ()
 Рыцарский крест железного креста с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами ()
Изначально планировалось, что в конце войны немецкое командование вручит только 12 подобных наград и за рыцарским столом будут сидеть 12 самых лучших воинов. Но в итоге единственным обладателем этой награды стал Ганс Ульрих Рудель.

Для лиц, награждённых орденом в Первой мировой войне и вновь заслуживших орден той же степени, была учреждена пряжка повторного награждения ( или ). Пряжка изображала орла, сидящего на свастике, обрамлённой венком из дубовых листьев, ниже — дата — «1939». Пряжка для ордена 2-го класса крепилась на ленте ордена, продетой во вторую сверху прорезь для пуговицы, для ордена 1-го класса — на левом нагрудном кармане, непосредственно над знаком ордена 1-го класса. Различались размером.
   
Во время Второй мировой войны только в сухопутных войсках было вручено около 2,3 миллиона Железных крестов 2-го класса и 300 тысяч — 1-го класса. Общее количество орденов во Второй мировой войне оценивается в 3 млн Железных крестов 2-го класса (в том числе 49 женщин, из них 19 — официально подтверждено, а также британский двойной агент Хуан Пуйоль Гарсия) и 300 тыс. — 1-го класса (в том числе лётчик-испытатель Ханна Райч и медсестра немецкого Красного креста Эльза Гроссман (официально не подтверждено)). Также Железным крестом награждались три финских еврея: майор санитарной службы финской армии Лео Скурник (во время отступления спас немецкий полевой госпиталь), капитан Саломон Класс и медсестра из женской военизированной организации Lotta Svärd Дина Полякофф. Все трое евреев отказались принимать немецкие награды.

Большой крест Железного креста во Второй мировой войне был вручён только один раз — 19 июля 1940 главе Люфтваффе рейхсмаршалу Герману Герингу. 23 апреля 1945 г. награда была отозвана после того, как Гитлер решил, что он был предан Герингом.

Армия США захватила в Австрии в конце войны образцы ещё одной степени — в виде Звезды Большого креста, аналогичной Blücherstern, однако этот орден никогда не вручался.

Рыцарские железные кресты 

Орденом высшей степени — с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (на иллюстрации отсутствует) — был награждён только один человек: пилот Люфтваффе Ханс Ульрих Рудель (), известный тем, что ему удалось фатально повредить линкор «Марат» и подбить несколько сотен советских танков.

Описание

Железный крест 1813 года 
 Большой крест железного креста
Знак ордена носился на шее
 Железный крест 1-го класса
Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке, заколке или пришивных петлях.
 Размеры знака ордена — от 39,5 мм х 39,5 мм до 43 мм х 43 мм
 Железный крест 2-го класса
Знак ордена носился на ленте
 Размеры знака ордена — 40,5 мм х 40,5 мм
 Ширина ленты

Железный крест 1870 года 
 Большой крест железного креста
Знак ордена носился на шее
 Железный крест 1-го класса
Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке или заколке
 Размеры знака ордена
 Железный крест 2-го класса
Знак ордена носился на ленте
 Размеры знака ордена
 Ширина ленты 30 мм

Железный крест 1914 года 

 Большой крест железного креста
Знак ордена носился на шее
 Железный крест 1-го класса
Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке или заколке
 Размеры знака ордена 38-39 мм на 39 мм.
 Железный крест 2-го класса
Знак ордена носился на ленте
 Размеры знака ордена
 Ширина ленты

Железный крест 1939 года 
Награда, учреждённая в 1939 году, в свою очередь, подразделялась на несколько вариантов, отличавшихся друг от друга оформлением и степенью содеянных для рейха заслуг, за которые награда вручалась.
В 1941 году был утвержден по приказу Адольфа Гитлера Золотой Большой крест. Это разновидность Большого креста, разработанная специально для Германа Геринга. Гитлер собирался наградить Геринга на церемонии, посвященной победе в Битве за Британию, но затем отменил своё решение, поскольку люфтваффе потерпели поражение в этом сражении. Кроме того, из-за неудачи в поддержке 6-й армии воздушными войсками во время Сталинградской битвы и общего ослабления ВВС Германии, Геринг был отстранен от дел. В это же время существование Золотого Большого креста и сама награда были скрыты.
Было изготовлено всего два экземпляра Золотого Большого креста, один из которых был конфискован в июне 1945 года в Берлине. Награда хранилась у Главнокомандующего советской разведки, но в настоящее время её местоположение неизвестно. Ещё один крест был конфискован в 1945 году Британскими Войсками и был продан на аукционе за 2,5 млн фунтов.

 Большой крест Железного креста
 Рыцарский крест Железного креста с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и мечами
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 Рыцарский крест Железного креста
 Железный крест 1-го класса
 Железный крест 2-го класса

Современное положение ордена 

Согласно п. 1.1 § 6 закона Германии о порядке награждения орденами и о порядке ношения от 26 июля 1957 г.(), допустимо ношение Железного креста, полученного во Второй мировой войне, но только без свастики и только при наличии свидетельства о награждении. Ветераны могут также заказывать денацифицированные ордена, на которых свастика заменена дубовой ветвью (по образцу Железных крестов 1813 г). Согласно п. 2 § 6 того же закона, недопустимо ношение, продажа или иное использование орденов, имеющих нацистские эмблемы.

В настоящее время функцию Железного креста, как высшей награды в Бундесвере, выполняет «Почетный крест Бундесвера за храбрость»(), с дизайном основанным на «Ордене Короны» (Пруссия). Однако по практике и форме награждения это крест ближе к кресту «За военные заслуги». Существует высшая степень данной награды Бундесвера — «Почетный знак Вооруженных сил Германии»().

В 2007 г. начался сбор подписей за возрождение Железного креста, что оправдывалось расширением участия Бундесвера в миротворческих операциях за рубежом, и военными традициями Германии со времён Наполеоновских войн, однако поддержки это начинание не встретило.

Интересные факты 

 Железный крест изображается на немецкой военной технике в качестве опознавательного знака. Традиция начинается с Первой мировой войны.
 Железный крест изображается на должностных флагах и вымпелах ВМС Германии.
 После победы над Наполеоном вывезенная французами богиня Виктория с Бранденбургских ворот вернулась в Берлин из Парижа и получила Железный крест, созданный Ф. Шинкелем.
 Единственным англичанином, получившим Железный крест, был двойной разведчик и агент Эдди Чапмен.
 На знаке ордена не проставлялся порядковый номер, а только проба, показывающая содержание драгоценного металла, и иногда — клеймо фирмы.
 Хотя орден называется «Железный крест», собственно железной является его центральная часть. В 1914-16 гг. некоторые фирмы изготовляли сердцевину ордена из латуни, нейзильбера и даже чёрного оникса. Окантовка креста с 1813 г. по 1939 г. изготавливалась из серебра 800 пробы, в 1940 г. из-за увеличения числа награждений у некоторых крестов окантовку стали изготовлять из нейзильбера, а 1941 г. у крестов 1-го и 2-го класса центральная часть изготавливалась из железа, а окантовка — из нейзильбера.

Знаки ордена

Выпуск 1813 

 Знак отличия Железного креста

Выпуск 1870

Выпуск 1914

Выпуск 1939 

 Пряжка повторного награждения к Железному кресту 2-го класса

См. также 
 Кульмский крест
 Stahlhelm

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 История Железного Креста
 Кавалеры Железного Креста
 Кавалеры Рыцарского Креста Железного Креста с дубовыми листьями и мечами